Kobylniki (powiat Górowski), plaats in woiwodschap Neder-Silezië
Kobylniki (powiat Średzki), plaats in woiwodschap Neder-Silezië
Kobylniki (Kujavië-Pommeren), plaats in woiwodschap Kujavië-Pommeren
Kobylniki (powiat Poddębicki), plaats in woiwodschap Łódź
Kobylniki (powiat Sieradzki) , plaats in woiwodschap Łódź
Kobylniki (Mazovië), plaats in woiwodschap Mazovië
Kobylniki (powiat Buski), plaats in woiwodschap Święty Krzyż
Kobylniki (powiat Kazimierski), plaats in woiwodschap Święty Krzyż
Kobylniki (powiat Grodziski), plaats in woiwodschap Groot-Polen 
Kobylniki (powiat Kościański), plaats in woiwodschap Groot-Polen 
Kobylniki (powiat Poznański), plaats in woiwodschap Groot-Polen 
Kobylniki (powiat Szamotulski), plaats in woiwodschap Groot-Polen